Felbinger ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Felbinger-Wlassak (1856–1899), österreichische Dialektdichterin
 Franz von Felbinger (1844–1906), österreichischer Techniker, Industrieller und Maler 
 Günther Felbinger (* 1962), deutscher Kommunal- und Landespolitiker
 Jeremias Felbinger (* 1616; † um 1690), Gelehrter und Lexikograph